Det har funnits flera dalmålare med namnet Anders Hansson, se:

Björ Anders Hansson (1775-1837), svensk allmogemålare från Rättviks socken
Bäck Anders Hansson (1790-1867), svensk allmogemålare från Lerdals socken